Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 9. Wahlperiode (1. Dezember 1978 bis 30. November 1982).

Präsidium 
 Präsident: Hans Wagner (CDU)
 Vizepräsidenten: Erwin Lang (SPD) Sibylle Engel (FDP) bis 26. Juni 1981 Eberhard Weghorn (FDP) seit 26. August 1981 Jochen Lengemann (CDU) Radko Stöckl (SPD)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1978 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion Gottfried Milde
 SPD-Fraktion Karl Schneider bis 26. März 1980 Horst Winterstein ab 26. März 1980
 FDP-Fraktion  Otto Wilke

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Ergebnis der Landtagswahl 1978 und Gewählte (PDF; 653 kB)
 Ausschüsse 9. Wahlperiode (PDF; 26 kB)

 09